Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2004 года — 6-й турнир юниорского чемпионата мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 8 по 18 апреля 2004 года в столице Белоруссии Минске. Сборная России стала чемпионом и завоевала свой второй титул, одолев в финале сборную США в со счётом 3:2. Бронзовую медаль выиграла сборная Чехии, победившая в матче за третье место сборную Канады — 3:2.

Лучшими бомбардирами стали четыре хоккеиста: три финна — Лаури Корпикоски, Лаури Туконен и Петтери Нокелайнен, а также один представитель России Роман Волошенко. Каждый из них набрал 11 (5+6) очков за результативность.

Арены 

На предварительном этапе матчи группы A проходили во Дворце спорта, а матчи группы B в ледовом дворце спорта. Матчи плей-офф также проходили на этих двух аренах. Финал и матч за третье место прошли во Дворце спорта.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборные Норвегии и Дании пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 * ×
 ^
 ^
 *
 *

 *
 *
 *
Северная Америка
 *
 *

 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2009 года
 ^ = 2 команды перешли в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2009 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC+3).

Группа B 

Время местное (UTC+3).

Утешительный раунд 

Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Время местное (UTC+3).

Плей-офф

Четвертьфинал 

Время местное (UTC+3).

Полуфинал 

Время местное (UTC+3).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC+3).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+3).

Финал 

Время местное (UTC+3).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным:

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным:

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Марек Шварц
 Защитник:  Зак Джонс
 Нападающий:  Евгений Малкин

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Антон Худобин
 Защитники:  Ладислав Шмид —  Энди Роджерс
 Нападающие:  Лиам Реддокс —  Евгений Малкин —  Фил Кессел

Примечания

Ссылки 

Апрель 2004 года
Спорт в Белоруссии в 2004 году
2004
Ю
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Белоруссии
Чемпионаты мира в Белоруссии